Zosterornis latistriatus — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Вид описан Гонсалесом и Кеннеди в 1990 году как Stachyris latistriata.

Естественной средой обитания Zosterornis latistriatus выступают влажные тропические и субтропические горные леса. Птицы предпочитают высоты от 1100 до 1900 м над уровнем моря.

Является эндемиком острова Панай (Филиппины). Угрозу для вида представляет утрата традиционных мест обитания. МСОП присвоил ему охранный статус «Близки к уязвимому положению» (NT).

Примечания

Ссылки 
 Collar N. J. & Robson C. 2007. Family Timaliidae (Babblers) pp. 70—291 in; del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.

Zosterornis
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1990 году